Esquerda Democrática (Grécia) — partido político grego
 Esquerda Democrática Unida — extinto partido político grego
 Partido Republicano da Esquerda Democrática — extinto partido político português
 Partido Socialista Brasileiro (1945) — extinto partido político brasileiro fundado como "Esquerda Democrática"

Desambiguações de política
Desambiguações de organizações